Mount Aetna désigne :
 États-Unis
 Mount Aetna, une census-designated place du Maryland ;
 Mount Aetna, une census-designated place de Pennsylvanie.